La lingua adighè (кӏах Адыгабзэ, č̣ʹax Adəgabză), anche nota come circasso occidentale, è una 
lingua caucasica nordoccidentale parlata in Russia, nella repubblica di Adighezia, e in Turchia.

Distribuzione geografica 
La lingua è parlata da varie tribù degli Adighè.

Secondo Ethnologue l'adighè è diffuso soprattutto nella repubblica russa di Adighezia, dove si registrano 125.000 locutori, e in Turchia, dove risulta parlato da 278.000 persone. L'idioma è attestato anche in Giordania, Iraq, Israele, Macedonia del Nord e Siria per un totale di circa mezzo milione di locutori.

Dialetti 
Secondo Ethnologue i dialetti dell'adighè sono shapsug (sapsug), xhakuchi, bezhedukh (bzedux, bzhedug, temirgoj, chemgui), abadzex (abadzakh, abadzeg), natuzaj (natukhai).

Altre fonti elencano natukay, shapsegh, hakuchi, bzehdukh, chemgwi, hatukhay, yegerukay.

Alfabeto

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Lingue caucasiche nordoccidentali
Lingue della Russia
Lingue della Turchia